Office of Film and Literature Classification – ente australiano
Office of Film and Literature Classification – ente neozelandese